Newport hace referencia a varios artículos:

Lugares

Australia
 Newport (Nueva Gales del Sur)
 Newport (Victoria)

Irlanda
 Newport (Mayo)
 Newport (Tipperary)

Nueva Zelanda 
 Opua - originalmente llamada Newport.

Polonia
 New Port.

Reino Unido
Inglaterra
 Newport (Cornualles)
 Newport (Devon)
 Newport (Dorset)
 Newport (Yorkshire del Este)
 Newport (Essex)
 Newport (Gloucestershire)
 Newport (isla de Wight)
 Newport (Norfolk)
 Newport (Shropshire)
 Newport (Somerset)
 Newport Pagnell, Buckinghamshire

Escocia
 Newport (Escocia)
 Newport-on-Tay, Fife

Gales
 Newport, Gwent
 Newport (Pembrokeshire)
 Newport East (UK Parliament constituency)
 Newport West (UK Parliament constituency)
 Newport (Monmouthshire) (UK Parliament constituency)

Estados Unidos
 Condado de Newport (Rhode Island)
 Newport (Arkansas)
 Newport (Carolina del Norte)
 Newport (Carolina del Sur)
 Newport (Delaware)
 Newport (condado de Monroe, Florida)
 Newport (condado de Wakulla, Florida)
 Newport (Indiana)
 Newport (Kentucky)
 Newport (Maine), pueblo en el condado de Penobscot.
 Newport (condado de Penobscot, Maine), lugar designado por el censo.
 Newport (Míchigan)
 Newport (Minnesota)
 Newport (Nebraska)
 Newport (Nuevo Hampshire), pueblo en el condado de Sullivan.
 Newport (condado de Sullivan, Nuevo Hampshire), lugar designado por el censo.
 Newport (Nueva Jersey)
 Newport (Nueva York), pueblo en el estado de Nueva York.
 Newport (villa), estado de Nueva York.
 Newport (condado de Shelby, Ohio)
 Newport (condado de Washington, Ohio)
 Newport (Oregón)
 Newport (Pensilvania)
 Newport (Rhode Island)
 Newport (Tennessee)
 Newport (Vermont), ciudad en el condado de Orleans.
 Newport (condado de Orleans, Vermont), pueblo en el condado de Orleans.
 Newport (Washington)
 Newport (Wisconsin)
 Newport Beach, California.
 Newport Coast, California.
 Newport News, Virginia.
 Fountain City (Indiana), originalmente llamada "Newport".

Barcos de la marina estadounidense
USS Newport (LST-1179)
USS Newport News (SSN-750)
Clase Newport

Arquitectura
 Newport Tower (Jersey City), tercer edificio más alto de Jersey City.
 Newport Tower (Rhode Island),

Además
 Newport County Association Football Club,  club de fútbol del Reino Unido.
 Newport University (California)
 Christopher Newport University
 Newport (tabaco)
 Newport Jazz Festival
 Newport Folk Festival